Макелдауни ():

  (1926—2003) — новозеландский автор и издатель.
  (род. 1958) — академический администратор в Джорджтаунском университете.